Пасажери ( – пътник, преминаващ) може да се отнася за:

 пасажери – чуждица за „пътници“
 „Пасажери“ („Пътници“) – американски игрален филм от 2016 г.
 „Пасажери“ – български документален филм от 2019 г.

Вижте също 
 Пасажер

Източници